Beselin ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Joachim Beselin (1661–1718), deutscher Jurist und Erster Bürgermeister von Rostock
 Valentin Beselin (1628–1684), deutscher Kaufmann und Senator in Rostock
 Valentin Johann Beselin (1693–1755), deutscher Jurist und Erster Bürgermeister von Rostock

Siehe auch:

 Beselin, Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Kessin, heute Ortsteil der Gemeinde Dummerstorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland).